Новоселівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новоселівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Новоселівська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Новоселівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Новоселівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Новоселівська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Новоселівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Новоселівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Ананьївський район
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Березівський район
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Кілійський район
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Любашівський район
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Саратський район
 Новоселівська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Новоселівська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район

Ліквідовані
 Новоселівська сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район

Див. також 
 Новоселицька сільська рада